Геннадий Кириллов:
 Кириллов, Геннадий Алексеевич (1933—2013) — советский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Кириллов, Геннадий Дмитриевич (1943—2021) — российский театральный режиссёр, основатель и художественный руководитель Рязанского театра «Переход», театральный педагог, заслуженный работник культуры РФ  (2006).
 Кириллов, Геннадий Николаевич (род. 1953) — российский военный и государственный деятель, генерал-полковник, специалист в области гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий.